Slovo konjunkce má několik významů :

 konjunkce (astronomie) – (v astrologii a astronomii) zdánlivé přiblížení nebeských těles (zejm. planet) na obloze
 konjunkce (matematika) – logická operace
 konjunkce (operátor) – v programování symbol pro operátor konjunkce, pro její praktické provedení
 spojka (slovní druh), též konjunkce – odborný lingvistický pojem označující spojku, druh slov, který nemá větněčlenskou platnost

Externí odkazy